Александр Юрасов:
 Юрасов, Александр Игнатьевич (в монашестве Амвросий; 1938—2020) — священнослужитель Русской Православной Церкви, проповедник и писатель.
 Юрасов, Александр Николаевич (1951—2015) — советский лыжник.